Middlesex County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Middlesex County Courthouse (Saluda, Virginia), ID-Nr. 78003029
 Middlesex County Courthouse (Urbanna, Virginia), ID-Nr. 76002114